Очеретянский, Александр (актёр) (Алекс) — актёр Театра кукол им. С. В. Образцова и озвучивания (Филя в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!»).
 Очеретянский, Александр Иосифович (1946—2019) — русский поэт, редактор, исследователь литературного авангарда.